Horvátország
Mali Dol, falu Kraljevica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Mali Dol falu Komen községben, Goriška régióban
Mali Dol falu Pesnica községben, Podravska régióban